Рикáрдо Флóрес Магóн (16 сентября 1873, Элохочитлан, Мексика — 21 ноября 1922, Ливенворт, США) — мексиканский анархист, деятель Мексиканской революции. Последователи Рикардо Флореса Магона и его братьев Энрике и Хесуса известны как магонисты.

Вместе с братом Энрике Флорес Магоном издавал газету «Regeneración» («Возрождение»), критиковавшую режим генерала Порфирио Диаса. Рикардо Флорес Магон также инициировал несколько восстаний против власти Диаса. В 1901 году вместе с братом Энрике организовал Либеральную партию Мексики. Несмотря на «либеральное» название, партия была близка к анархо-коммунизму, выступая за всеобщее равенство и за уничтожение частной собственности. Подвергаясь гонениям со стороны власти, в 1904 году эмигрировал в США, откуда продолжил руководство действиями против диктатуры генерала Диаса.

Книга П. А. Кропоткина «Завоевание хлеба» стала основой для недолго просуществовавших революционных коммун в Нижней Калифорнии во время «магонистского» восстания 1911 года. Поддержал Октябрьскую революцию (в статье «Русская революция» называл «Николая Ленина» «наиболее яркой революционной фигурой в мире»). За революционную деятельность Рикардо Флорес Магон пять раз арестовывался властями Соединённых Штатов, а в 1918 году был осуждён за антивоенную пропаганду на 20 лет тюрьмы, где и скончался. Возможно, был убит тюремными охранниками.

См. также 
 Магонизм

Литература

Примечания 

Порфириат
Революционеры Мексики
Персоналии:Мексиканская революция
Анархо-коммунисты
Анархо-синдикалисты
Социальные анархисты
Анархисты Мексики
Журналисты Мексики
Профсоюзные деятели Мексики
Антивоенные активисты Мексики
Умершие в местах лишения свободы